SV poate fi:

 El Salvador, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .sv, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru El Salvador
 Svalbard, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Suceava, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Savona, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Limba suedeză, codul ISO 639-1
 Sud-Vest, direcție cardinală

Vezi și
stil vechi

Legături externe 
  „SV” la acronymfinder.com